Ве́ра Константи́новна Панфи́лова-Кинчева (род. 1 сентября 1991, Москва, РСФСР, СССР) — российская  театра и кино, телеведущая, дочь лидера рок-группы «Алиса» Константина Панфилова (Кинчева).

Биография 
Родилась 1 сентября 1991 года в семье рок-музыканта (лидера группы «АлисА») Константина Кинчева и журналистки Александры Панфиловой.

В 2008 году училась в школе-студии МХАТ в мастерской Кирилла Серебренникова.

В 2009 году поступила на режиссёрский факультет РАТИ (ГИТИС), в актерскую группу мастерской Сергея Васильевича Женовача.

После окончания института с 2013 по 2018 год работала в Театре им. Владимира Маяковского.

С 1 октября 2022 года ведёт программу «ПроУют» на Первом канале.

Фильмография 
 2011 — Безразличие — стиляга
 2012 — Жизнь и судьба — Надя Штрум, дочь Штрума
 2013 — Пётр Лещенко. Всё, что было… — Злата Зобар, первая любовь Петра
 2014 — Ёлки 1914 — Татьяна, сестра милосердия
 2014 — Стартап — Вика
 2015 — Метод — Аня Свиридова
 2017 — Гуляй, Вася! — Кира
 2018 — Лучше, чем люди — Жанна
 2018 — Остаться в живых — Вера Жихарева
 2019 — Про Веру — Вера Токарева
 2021— Гуляй, Вася! Свидание на Бали — Кира
 2021 — Случайный кадр — Лариса Шуйко, фотограф
 2021 — Бывшая

Роли в театре

Московский академический театр имени Владимира Маяковского 
 «Мёртвые души» — в эпизодах, массовых сценах, песня
 2013 — «Мама-кот» Луиса Сепульведа, режиссёр Полина Стружкова — Афортунада
 2013 — «Август: графство Осейдж» Трейси Леттса, режиссёр Гиртс Эцис (доделывал спектакль Миндаугас Карбаускис) — Джин Фордам
 2013 — «Кант» Марюса Ивашкявичюса, режиссёр Миндаугас Карбаускис — монахиня Фридерика-Ребекка
 2014 — «Отцы и сыновья» по роману И. С. Тургенева «Отцы и дети», режиссёр Леонид Хейфец — Катя
 2015 — «LIEBE. Schiller» Фридриха Шиллера, режиссёр Юрий Бутусов — Старик Моор, Амалия
 2015 — «Последние» Максима Горького, режиссёр Никита Кобелев — Вера
 2015 — «На траве двора» Асара Эппеля, режиссёр Светлана Землякова — Валька
 2016 — «Русский роман» Марюса Ивашкявичюса, режиссёр Миндаугас Карбаускис — Кити

Театр имени Ленсовета (Санкт-Петербург) 
 «LIEBE. Schiller» — Старик Моор, Амалия

Видеоклипы 
Снялась в нескольких клипах группы «Алиса»:
 «Трасса Е-95». Режиссёр — Андрей Лукашевич
 «Мы держим путь в сторону леса». Режиссёр — Максим Масальцев
 «Родина». Режиссёр — Олег Флянгольц
 «Акробаты снов». Режиссёр — Анна Цуканова-Котт

Музыка 
 Песня группы «Алиса» «Родина» из альбома «Сейчас позднее, чем ты думаешь» была записана Константином Кинчевым вместе с Верой. Также она пела свою партию на большинстве концертов при исполнении этой песни.
 Песня группы «Алиса» «Горько» из альбома «Пульс хранителя дверей лабиринта» также была записана при участии Веры.
 В 2013 году совместно с группой Дайте2 исполнила песню «Игры» из альбома «Разряды».
 В 2022 году Вера записала кавер-версию песни «Не рядом» в рамках трибьюта группы Колибри.

Семья и личная жизнь 
 Мать — Александра Алексеевна Панфилова, журналист. Пресс-атташе группы «Алиса»
 Отец — Константин Евгеньевич Панфилов (Кинчев), рок-музыкант. Лидер группы «Алиса»
 Брат — Евгений Панфилов
 Сестра — Мария Панфилова
 Племянник — Лука, сын Евгения
 Племянник — Тихон, сын Марии
 Племянница — Ярослава, дочь Евгения
 Дедушка — Алексей Васильевич Локтев, советский и российский актёр театра и кино. Заслуженный артист РСФСР (1972). Лауреат Государственной премии СССР (1972).
 Бабушка — Светлана Михайловна Лощинина-Локтева
 Дедушка — Евгений Алексеевич Панфилов, доктор технических наук, ректор Московского технологического института (ныне — Российский государственный университет туризма и сервиса)
 Бабушка — Людмила Николаевна Панфилова, инженер-механик

По информации из СМИ, с конца 2014 года состояла в отношениях с актёром Иваном Янковским. Однако, совместные фотографии с актёром Вера начала выкладывать уже в 2012 году. В 2017 году Иван Янковский предложил Вере Панфиловой выйти за него замуж. В 2020 г. они расстались

Премии и награды 
Театральная премия «Московского Комсомольца» в номинации «Лучшая женская роль. Начинающие», сезон 2015/2016 за роль Кити в спектакле «Русский роман».

Номинация «Лучшая женская роль» Российской национальной театральной премии «Золотая маска», сезон 2015—2016 за роль Вальки в спектакле «На траве двора».

Примечания

Ссылки 
 
 «Кто там…» — Вера Панфилова, ТВ Культура, 20.12.2015
 
 

Телеведущие Первого канала